

Patronyme 

 Pierre Révoil (1776-1842), peintre français.
 Henri Révoil (1822-1900), fils de Pierre Révoil, architecte français.
 Bénédict-Henry Révoil (1816-1882), fils de Pierre Révoil, romancier et voyageur français.
 Georges Révoil (1852-1894), explorateur, photographe et diplomate français, fils d'Henri Révoil.
 Paul Révoil (1856-1914), diplomate français, fils d'Henri Révoil.
 Fanély Revoil (1906-1999), chanteuse française d'opéra et d'opérette.
 Jean-Pierre Revoil, directeur général de l'Unedic.

Zoologie 
 Guêpier de Revoil (Merops revoilii), oiseau.